Die schnellste Maus von Mexiko steht für:

 Die schnellste Maus von Mexiko (Film), US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Friz Freleng (1955)
 Die schnellste Maus von Mexiko (Fernsehserie), deutschsprachige Kompilations-Zeichentrickserie (1979)